Ерік Рагнор Свентеніус (; 10 жовтня 1910 — 23 червня 1973) — іспано-шведський ботанік.

Біографія 
Ерік Рагнор Свентеніус народився 10 жовтня 1910 року у містечку Скіро, комуна Ветланда. 

Він вчився у різних університетах Європи. У 1931 році Свентеніус поїхав на Канарські острови.  У 1952 році він почав працювати у ботанічному саду Тенерифе (Jardín de Aclimatación de la Orotava).  Він вивчав та систематизував канарські види рослин.

Свеннтій запропонував створити ботанічний сад, присвячений флорі Канарських островів.  У 1952 році на острові Гран-Канарія він заснував Канарський ботанічний сад Вієра-і-Клавіхо (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo).  Сад відкрився для відвідувачів у 1959 році. Свентеніус працював директором саду до своєї трагічної смерті у 1973 році.

Ерік Рагнор Свентеніус загинув 23 червня 1973 року у автомобільній катастрофі.

Окремі публікації 
 Gerhard Benl, Eric R. Sventenius: Beiträge zur Kenntnis der Pteridophyten-Vegetation und-Flora in der Kanarischen Westprovinz (Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro) (aus: Nova Hedwigia 20, S. 413-462, 1970), Lehre: Cramer Vlg., 1970
 E. R. Sventenius et D. Bramwell: Acta phytotaxonomica Barcinonensia ; Vol. 7 ; Heywoodiella genus novum, NBarcelona: Dep. de Botánica, Fac. de Ciencias, Univ. Autónoma, 1971
 G. Kunkel y Sventenius: Los Tiles de Moya. Enumeración florística y datos sobre el futuro parque natural, (Cuadernos de Botánica Canaria, 14/15: 71-89), Las Palmas de Gran Canaria, 1972
 Ericus R. Sventenius: Additamentum ad floram Canariensem, Matriti: Agronomiarum investigationem nationale hispanicum Inst. (Instituto nacional de investigaciones agronómicas), 1960
 Plantae macaronesiensis novae vel minus cognitae, in: Index Seminum Horti Acclimatationis Plantarum Arautapensi, 1968 
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.): Notas sobre la flora de las Cañadas de Tenerife, (Cuaderno/INIA; 78), p. 149-171, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1946 
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (España) (Hrsg.): Contribución al conocimiento de la flora canaria,(Cuaderno/INIA; 79), p. 176-194, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1946
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.):  Plantas nuevas o poco conocidas de Tenerife, (Cuaderno/INIA; 111), p. 22-33, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1949 
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.): Specilegium canariense III, (Cuaderno/INIA; 125), Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1950
 "Additamentum ad Floram Canariensem" Svensson Sventenius, Eric R. 1960.

Див. також 
Список ботаніків за скороченням

Примітки

Посилання 
 Biografía de Sventenius  
 Página oficial del Jardín Botánico Canario 
 Diversas informaciones sobre el Jardín Botánico Canario 
 Index Seminum 2004 del Jardín Botánico Canario

Шведські ботаніки
Іспанські ботаніки
Випускники Лундського університету
Науковці Копенгагенського університету